Dost bezeichnet:
 den Dost (Gattung) (Origanum), eine Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütler
 den Oregano (Origanum vulgare), eine Pflanzenart aus der Gattung Dost
 die Pflanzenart Gemeiner Wirbeldost (Clinopodium vulgare) aus der Gattung Wirbeldost (Clinopodium) aus der Familie der Lippenblütler
 die beiden Pflanzengattungen Wasserdost (Eupatorium) und Alpendost (Adenostyles) aus der Familie der Korbblütler
 Dost (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im oberpfälzerischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Dost ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dost (Guido Alfred Dost; 1859–1929), Mundartdichter des Erzgebirges
 Andrew Dost (* 1983), US-amerikanischer Musiker, siehe Fun (Band)
 Bas Dost (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Bernd Dost (1939–2015), deutscher Journalist, Filmemacher, Schriftsteller und Verleger
 Bruno Dost (1849–1916), deutscher Pädagoge, Komponist, Heimatkundler und Mundartdichter
 Christian August Ferdinand Dost (1810–1888), Eisenbahningenieur, Bauleiter des Göltzschtalviaduktes (1846–1851)
 Dieter Dost (1936–2006), deutscher Schauspieler
 Ewald Dost (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister von Zwickau
 Friedrich Hartmut Dost (1910–1985), deutscher Kinderarzt, Begründer der Pharmakokinetik
 Guido Alfred Dost (1859–1929), deutscher Volksschullehrer, Komponist, Heimatkundler und Mundartdichter, siehe Alfred Dost
 Hans-Jörg Dost (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Hartmut Dost (1910–1985), deutscher Pädiater, siehe Friedrich Hartmut Dost
 Heinz Dost, deutscher Biologe und Illustrator
 Hellmuth Dost (1914–1971), deutscher Vogelkundler und Naturschützer
 Jan Dost (* 1965), kurdischer Journalist und Schriftsteller
 Johanna Dost (* 1987), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Klaus Dost (1932–2017), Professor
 Roswitha Dost (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Walter Dost (1874–1947), deutscher Pädagoge und Komponist
 Werner Dost (1948–2004), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Dost (* 1940), deutscher Germanist, Heimatforscher und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Tost